Thalassius ist

 eine Spinnengattung, siehe Thalassius (Spinnen)

  der Name mehrerer spätantiker Beamter:
 Thalassius (Prätorianerpräfekt), praefectus praetorio unter Constantius II.;
 Thalassius (proximus libellorum), proximus libellorum, dessen Sohn;
 Thalassius (Prokonsul), proconsul Africae 378.